Misodendron är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Misodendron ingår i familjen Misodendraceae. 

Misodendron är enda släktet i familjen Misodendraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Misodendron